Breeze Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Breeze Hill (Kalifornien)
 Breeze Hill (Massachusetts)
 Breeze Hill (Kings County, New York)
 Breeze Hill (Orange County, New York)
 Breeze Hill (Vermont)